Ettringen ist der Name folgender Orte:

 Ettringen (Wertach), Gemeinde im Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Ettringen (Eifel), Gemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
Siehe auch:
 Ostettringen